Джон Келлс И́нгрэм (, 7 июля 1823 — 1 мая 1907, Дублин, Ирландия) — ирландский поэт и , известный также как историк экономических учений.

Биография 

В 1840 г. оставлен при Дублинском университете для усовершенствования, сделался там же преподавателем ораторского искусства и английской литературы с 1852 г., ординарным профессором греческого языка с 1866 г.; с 1879 г. состоял библиотекарем; в 1878 г. был президентом экономического отдела Британской ассоциации наук. Состоял вице-президентом Ирландской академии наук и одним из заведующих (Trustees) Национальной ирландской библиотекой.

В качестве члена одного из конгрессов рабочих союзов написал доклад «Work and Workman» (1880).

Научные достижения

Библиография

Стихи 
 1843 — The Memory of the Dead, 1843
 1897 — Love and Sorrow, priv., Dublin 1897
 1900 — Sonnets and Other Poems. A. and C. Black, London 1900 online.

Экономические работы 
 1878 — Considerations on the State of Ireland, Ponsonby, Dublin 1864
 1888 — A History of Political Economy. Edinburgh — London: Adam and Charles Black, 1888; New York: Macmillan, 1894. online.
 История политической экономии / Перевод с англ. под редакцией и с предисл. И. И. Янжула. — М.: издание К. Т. Солдатенкова : Тип. М. П. Щепкина, 1891. — 322 с.
 1895 — A History of Slavery and Serfdom — London: Adam and Charles Black; New York: Macmillan, 1895 (reprinted Lightning Source (2007) ISBN 1430443901).
 История рабства, от древнейших до новых времен / Пер. с англ. З. Журавской; С доп. из трудов Валлона, Турманя, Рамбо и Лависса в пер. Н. П. Новоборской. — СПб., 1896. — 334 с.
 Human Nature and Morals According to Auguste Comte. — London: A. & C. Black, 1901. online.
 1900 — Outlines of history of religion, London 1900
 1904 — Practical Morals. A Treatise on Universal Education, London 1904
 1905 — The Final Transition. A Sociological Study, London 1905

Примечания

Источники 
 Sean D. Barrett John Kells Ingram (1823—1907)
 Auguste Comte John Kells Ingram. Passages from the Letters of Auguste Comte, Bibliobazaar, 2008, ISBN 978-0-55488-013-6
 Richard T. Ely Introduction to Ingram, 1915
 Caesar Litton Falkiner Memoir of John Kells Ingram, Sealy, Bryers and Walker, Dublin 1907
 Caesar Litton Falkiner A Memoir of the Late John Kells Ingram LL.D. — sometime President of the Society, Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, part 88, pages 105—123, Dublin, 1907

Ссылки 
 Barrett S. D. Biography of Ingram. — 19.05.2010.

Историки рабства
Члены Ирландской королевской академии
Президенты Ирландской королевской академии